Prodănești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Prodănești (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Prodănești (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Prodănești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 in der Republik Moldau:
 Prodănești (Florești), Gemeinde im Rajon Florești